La liste des footballeurs internationaux autrichiens comprend tous les joueurs de football  en équipe d'Autriche A.

Liste 

Liste mise à jour après le match Lettonie-Autriche du .

Références

Lien externe 
  Austria football caps | European football sur eu-football.info

Autriche
Liste
Football